Wayana, auch Alukuyana, Oayana, Oiana, Oyana, Roucouyenne, Uaiana, Upurui oder Wajana,  ist eine karibische Sprache, die in Suriname, Französisch-Guyana und Brasilien gesprochen wird. Die Sprache hat etwa 850 Sprecher.

Phonetik

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Indigene Sprachen Amerikas